Члены-основатели ордена Золотого руна — 25 первых кавалеров ордена Золотого руна, включая его основателя и первого сюзерена Филиппа III Доброго, герцога бургундского.

Портреты членов ордена в церемониальной одежде были выполнены герольдмейстером Ордена Жилем Гобе () и представлены в 1473 году на съезде ордена в Валансьене.

Конные портреты в гербовом облачении происходят из «Большого конного гербовника Золотого руна».

Список

Примечания

Литература 
 Cockshaw P., Bergen-Pantens C. van den, Beltran E. L’ordre de la Toison d’or: de Philippe le Bon à Philippe le Beau, 1430—1505 : idéal ou reflet d’une société?  — Bruxelles: Bibliothèque royale de Belgique, Brepols, 1996. — 255 p. ISBN 2-503-50536-8.
 Gruben F. Liste des chevaliers de la Toison d’or // Les chapitres de la Toison d’or à l'époque bourguignonne (1430—1477) . Leuven: University Press, 1997. — 613 p. — p. 583. ISBN 9061867460.
  Les Chevaliers de l’Ordre de la Toison d’or au XVe siècle  / Notices bio-bibliographiques publiées sous la direction de Raphaël de Smedt, préf. d’Otto de Habsbourg. — 2-e édition. — Francfort-sur-le-Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2000. — XXXVI, 270 p. ISBN 978-3-631-36017-0.</cite>
 Lettenhove H. de. La Toison d’or . — 2-e édition. — G. van Oest, 1907. — 113 p.

Ссылки 
 Les 25 premiers chevaliers de la toison d’or, nommés lors de la création de l’ordre le 10 janvier 1430 a Bruges.
 Armorial des Chevaliers de la Toison d’Or 
 Les chevaliers de la Toison d’Or de la Maison de Bourgogne 
 Grand Armorial équestre de la Toison d’Or  / Michel Pastoureau, Michel Popoff. — Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 4790 Rés. — Факсимильное издание «Большого конного гербовника Золотого руна» с комментариями на французском языке на сайте Национальной библиотеки Франции.